Burbage – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Burbage – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Burbage – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)